Op de 96e vrouweneditie van het US Open in 1982 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 12 september 1982.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Kathy Jordan en Anne Smith waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Bettina Bunge en Claudia Kohde-Kilsch.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Pam Shriver, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van Barbara Potter en Sharon Walsh.

Het als derde geplaatste duo Rosie Casals en Wendy Turnbull (dat een jaar eerder verliezend finalist was) won deze keer het toernooi. In de eindstrijd versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Barbara Potter en Sharon Walsh in twee sets. Het was hun vijftiende gezamenlijke titel, de vierde van 1982. De Amerikaanse Casals had daarnaast al 109 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Turnbull 23. Deze overwinning was echter hun eerste gezamenlijke grandslamtitel.

De Nederlandse Betty Stöve speelde samen met Ann Kiyomura (VS). Zij waren het elfde reekshoofd en bereikten de derde ronde. Daarin werden zij geklopt door het Amerikaanse team Candy Reynolds en Paula Smith.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1982